Borriello ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Borriello (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Michelangelo Borriello (1909–1995), italienischer Sportschütze

Siehe auch:
 Borrello (Begriffsklärung)